Masarykův most může být:

 Masarykův most (Choceň)
 Masarykův most (Kolín)
 Masarykův most (Kralupy nad Vltavou)
 Masarykův most (Mladá Boleslav)
 Masarykův most (Plzeň)
 Masarykův most (Roztěž), v oboře Švadlenka
 Masarykův most (Týnec nad Sázavou)
 Masarykův most (Užhorod)
 Masarykův most (Třebíč) – dřívější pojmenování Podklášterského mostu v Třebíči
 most T. G. Masaryka (Beroun)

Objekty nazvané po T. G. Masarykovi